Первый дивизион 1907/1908 — 13-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 6 октября 1907 года и закончился 5 апреля 1908 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1907/1908
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1907 году
Спорт в Бельгии в 1908 году